428 Monachia – asteroide della fascia principale
  Monachia – toponimo in lingua latina di Monaco di Baviera
  Monachia – personificazione allegorica della città di Monaco di Baviera
 SC Monachia München – squadra di calcio esistita dal 1890 al 1913 
  Monachia – in latino medievale, territorio monastico altomedievale